Nieś – wieś w Rosji, w Nienieckim Okręgu Autonomicznym
 Nieś – jezioro w Rosji, w Nienieckim Okręgu Autonomicznym
 Nieś – rzeka w Rosji, w Nienieckim Okręgu Autonomicznym